Il guru (The Guru) – film del 1969 diretto da James Ivory
 Il guru (The Guru) – film del 2002 diretto da Daisy von Scherler Mayer